Das IGA Superthrift Tennis Classic 1999 war ein Damen-Tennisturnier in Oklahoma City. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 20. bis 28. Februar 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Oklahoma City